Аралкум — нова пустеля, що формується на місці колишнього Аральського моря

Аралкум — село, Аральський район, Кизилординська область
 Аралкум — село, Балхаський район, Алматинська область

Див. також 
 Аралкумський сільський округ
 Кумарал